Ruston kan verwijzen naar:

Locaties 
Ruston (Louisiana), plaats in de zuidelijke Amerikaanse staat Louisiana
Camp Ruston, Amerikaans krijgsgevangenkamp in de Tweede Wereldoorlog
Ruston (Washington), plaats in de noordelijke Amerikaanse staat Washington
Ruston (North Yorkshire), dorp in het Engelse gebied North Yorkshire
 Ruston Parva, gehucht in het Engelse gebied East Riding of Yorkshire

Bedrijven 

 Ruston, Proctor and Company, Brits fabrikant van stoommachines en motoren, tot 1918
Ruston & Hornsby, Brits fabrikant van stoommachines, stoomketels, motoren en voertuigen, vanaf 1918
Ruston-Bucyrus, Brits-Amerikaans ontwerper en bouwer van kranen en grondverzetmachines

Personen

Voornaam 

 Ruston Webster, clubbestuurder in de Amerikaanse football-competitie

Achternaam 

 Abigail Ruston, Amerikaans kogelstootster
 Anne Ruston, Australisch politica
 Audrey Hepburn, actrice en sociaal activiste, geboren als Audrey Kathleen Ruston
 John Ruston, Zuid-Afrikaans Anglicaans bisschop
 Joseph Ruston, Engels ingenieur, fabrikant en politicus
 Nicolas Ruston, Engels beeldend kunstenaar
 Dick Ruston, Canadees politicus

Zie ook 

 East Ruston, dorp in het Engelse gebied North Norfolk